El término Carpendale puede referirse a:
 Carpendale (Virginia Occidental)

 Howard (Victor) Carpendale (* 1946, Durban)
 Wayne Carpendale (* 1977) (it)